

Film
Monna Vanna – film muto del 1916 diretto da Eugen Illés
Monna Vanna – film muto del 1916 diretto da Mario Caserini
Monna Vanna – film muto del 1922 diretto da Richard Eichberg

Pittura
Monna Vanna – quadro di Gian Giacomo Caprotti, detto Salaì
Monna Vanna – quadro di Dante Gabriel Rossetti

Musica e Teatro
Monna Vanna – commedia di Maurice Maeterlinck (1902)
Monna Vanna – opera incompiuta del 1908 di Sergej Rachmaninov